Uitstappen kan betekenen:
een voertuig verlaten
stoppen met een beroep, in het bijzonder dat van prostituee
verkopen van aandelen

Uit het leven stappen betekent zelfmoord of het laten toepassen van euthanasie.